Валюке́вич — фамилия. Известные носители:

 Валюкевич, Виктория Владимировна (род. 1982) — российская легкоатлетка.
 Валюкевич, Владислава Мечиславовна (род. 1965) — советская и литовская шашистка.
 Валюкевич, Геннадий Иванович (1958—2019) — советский белорусский легкоатлет.
 Валюкевич, Дмитрий Геннадьевич (род. 1981) — словацкий легкоатлет белорусского происхождения.
 Валюкевич, Ирина (род. 1959) — советская белорусская легкоатлетка.
 Валюкевич, Себастьян (род. 2000) — польский футболист.